Martina Hingis e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)

 Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale, ritirate)

Wildcard 

  Hadley Berg /  Paige Cline (primo turno)

 Madison Keys /  Sloane Stephens (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Volvo Car Open 2016
WTA Tour 2016